Compas peut faire référence à

Ingénierie

 un compas, instrument de géométrie ;
 un compas de proportion, instrument de calcul ancien ( et ) ;
 un compas, dispositif mécanique sur un hélicoptère ;
 un compas, instrument de navigation (voir aussi boussole) ;
 un compas, deux bras articulés reliant deux pièces ;
 un compas de bennage, système de levage hydraulique.

Astronomie
 Compas, constellation stellaire.

Musique
 le compás, rythmique flamenco ;

 le compas ou compas direct, également appelé konpa ou kompa, genre musical d'Haïti.

Voir aussi 
 
 
 Kompass

de:Compass
lv:Kompass (nozīmju atdalīšana)
pt:Compasso